Il doppio del torneo di tennis Manchester Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Kratzmann e Jason Stoltenberg che hanno battuto in finale Nick Brown e Kelly Jones 6-3, 2-6, 6-4.

Teste di serie

 Patrick Galbraith /  Jim Pugh (semifinali)
 Mark Kratzmann /  Jason Stoltenberg (campioni)

 Tim Pawsat /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Paul Annacone /  Gary Muller (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Manchester Open 1990